Perimeter (von altgriechisch peri ‚um herum‘ und metron ‚Maß‘) steht für:

 in der IT die Trennlinie zwischen Rechnernetzen
 Umfang einer ebenen geometrischen Figur, siehe Umfang (Geometrie)
 in der Vermessung die umgrenzende Linie einer Verwaltungseinheit (insb. schweizerisch), siehe Politische Grenze
 der erdberührte Wandbereich eines Gebäudes, siehe Perimeterdämmung
 ein augenärztliches Instrument zur Bestimmung des Gesichtsfeldes, siehe Perimetrie
 russische Bezeichnung des Tote-Hand-Systems
 Perimeter (Computerspiel), ein Science-Fiction-Echtzeit-Strategiespiel

Siehe auch:
 Perimeter Institute for Theoretical Physics
 Perimeterpflicht